Почапинська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район
 Почапинська сільська рада — Черкаська область, Лисянський район